El Nissan Tsuru és un cotxe fabricat per Nissan a Mèxic a la planta de Cuernavaca, Morelos des de l'any 1991. D'ençà el 2006, s'han fabricat més d'1.400.000 vehicles. El vehicle s'exporta a 18 països del Carib, Centre i Sud Amèrica. El Tsuru va ser el cotxe més venut del mercat mexicà del 1996 al 2005.

El nom de Tsuru prové del japonès i significa "grulla"; una llegenda explica que el Tsuru viu més de 1000 anys i segueix essent fidel tota la seva vida. En certa manera el Nissan Tsuru ho està sent del mercat Mexicà amb els més de 20 anys que porta comercialitzats en aquest.

El Tsuru és venut a Xile com a Nissan V16

Història i especificacions tècniques 
El Tsuru va iniciar la seva comercialització a Mèxic l'any 1984. Es tractava d'un Nissan Sentra amb el xassís B11, amb l'excepció que l'actual generació de Tsuru és la corresponent a la del Sentra del 1990-1994 (xassís B13) amb el que el vehicle veritablement no és gens nou i té ja una antiguitat superior als 10 anys. Degut a la seva fiabilitat i gran economia (18 litres per 100 km en el model GS I), segueix tenint un bon nivell de vendes i és elegit àmpliament per taxistes a Mèxic.

Mides del Tsuru:

Llargada: 4,324 mm

Amplada: 1,640 mm

Alçada: 1,369 mm

Batalla: 2,430 mm

Portaequipatges: 338 dm3

Pes: 968 kg (GS I)

Capacitat del dipòsit: 50 litres

Mecànicament, s'ofereix actualment (2005-2008) amb un motor 1.6 GA16DNE de 105 cv, transmissió manual de 5 velocitats o automàtica de 4.

En paquets d'equipament, són 2: GS I i GS II.

 GS I: És el bàsic, tan auster que no incorpora ni direcció hidràulica i volant de 2 radis.
 GS II: L'equipat, amb direcció hidràulica, tacòmetre, volant de 3 radis o radio CD amb 4 altaveus. En opció hi ha l'aire condicionat.

El 2006 va oferir-se una edició especial, la "Special Edition" (basada en el GS I) que destacava els següents canvis:

 Defenses i miralls exteriors del color de la carrosseria.
 Tap de les rodes a la mida de la llanta.
 Consola central.
 Emblema "Special Edition" a la carrosseria.
 Disponible en 5 colors: vermell bordeus, blau marí, plata glacial, capuccino i vert acerada.

Vegeu també 
 Nissan Sentra

Referències

Enllaços externs 

 Pàgina web oficial  
 ¡Feliz cumpleaños Nissan Tsuru! (Terra.com.mx) 
 Nissan Tsuru 2006 Special Edition (Terra.com.mx) 

Tsuru